5-й мемориал Таля — международный шахматный турнир проходивший с 4 по 14 ноября в 2010 году в Москве.

 Место проведения: демонстрационный зал ГУМа.
 Категория: 21-я (средний рейтинг: 2757,2).

Участники 

¹) рейтинги даны на ноябрь 2010 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Пятый Мемориал Михаила Таля на сайте russiachess.org
 5-й мемориал Михаила Таля на сайте ChessPro.ru
 Информация о турнире на сайте chess.co.uk

Мемориал Таля
Ноябрь 2010 года
2010 год в шахматах
2010 год в Москве
Спорт в России в 2010 году